Восстание наёмников в Карфагене (240—238 годах до нашей эры)
 Итало-турецкая война (1911—1912)
 Египетско-ливийская война (1977)
 Гражданская война в Ливии (15 февраля — 23 октября 2011)
 Интервенция в Ливии (19 марта — 31 октября 2011 года)
 Гражданская война в Ливии (2014—2020)